Сергей Анатольевич Яшин:
 Яшин, Сергей Анатольевич (род. 1957) — советский футболист.
 Яшин, Сергей Анатольевич (1962—2022) — советский хоккеист.